El término Escribano hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Oficio
Escribano quien por oficio público estaba autorizado para dar fe de las escrituras.
Escribano de cámara era un oficio de palacio que se encargaba de llevar la cuenta de lo que había en la cámara.
 Escribas o antiguos copistas de libros y documentos.
 Notario, funcionario público autorizado a dar fe.

Apellido
Antonio Escribano Zafra, médico.
Bernardino Escribano, militar argentino.
Carmen Escribano de León, escritora y filósofa española.
Cuca Escribano, actriz española.
Francesc Escribano, escritor.
Jana Escribano, presentadora de televisión.
Javier Escribano Rodríguez, político español.
Jesús Escribano Bolancé
José Poveda Escribano, político español.
Juan Antonio Escribano Castilla, maestro, abogado y alcalde de Motril.
Luis Escribano Reinosa, político burgalés.
Paco Escribano, humorista dominicano.
Paquita Escribano, cupletista.
Pedro Nicolás Escribano
Pilar García Escribano, pintora.
Raimundo Escribano, escritor español.
Roberto Escribano Iglesias, médico y político republicano español.

Además
Arroz de escribano es un plato de arroz caldoso con garbanzos típico de la cocina valenciana y murciana.
Casa del Escribano, mansión colombiana de estilo mudéjar con jardín andaluz.
Emberizidae, familia de aves comúnmente llamadas escribanos.
Escribano, plato de gastronomía arequipeña (Perú).
Estación Pedro Nicolás Escribano, estación ferroviaria de la ciudad de Pedro Nicolás Escribano.
Estadio Escribano Castilla, estadio de fútbol de la ciudad de Motril.